Doppelsitzer bezeichnet:
 eine Wettbewerbsklasse im Segelflug;
 Disziplin im Rennrodeln mit zwei Rodlern auf einem Schlitten;
 ein schwerer Sulky im Pferdesport für zwei Personen auch Doppelsitzer oder Trainingssulky genannt, um ein zweites Pferd mitlaufen zu lassen, das die zweite Person am Führstrick mitführen kann.